Кри́стофер Джо́рдж Ча́рльз Не́вилл,  (; род. ) — 6-й маркиз Абергавенни,  6-й граф Льюис, 10-й граф Абергавенни, 10-й виконт Невилл с 2000 года, британский пэр, сын лорда Чарльза Руперта Монтегю Невилла и леди Энн Камиллы Эвелин Уоллоп.

Биография 

Кристофер Джордж Чарльз Невилл родился 23 апреля 1955 года в семье лорда Руперта Чарльза Монтекьюта Невилла и леди Энн Камиллы Эвелин, урождённой Уоллоп. По линии отца он приходится внуком , 4-му маркизу Абергавенни и леди Изабель Нелли, урождённой Ларнак. По линии матери является внуком , 9-го графа Портсмута и Мэри Лоренс, урождённой Пост.

Учился в школе Хэрроу в Харроу в Лондоне. Завершив образование, в 1970-х годах жил и работал в Гамбурге, в ФРГ. Вернувшись, в 1985 году сочетался браком с Венетией Мейнард (род. 1958), дочерью Фредерика Джерарда Мейнарда из Челси в Лондоне и Оливии, урождённой Рид. У супругов родилась двойня:
 Джордж Руперт Джерард Невилл (27 июня 1990 — 15 сентября 1990), умер вскоре после рождения;
 Софи Элис Огаста Невилл (род. 27 июня 1990), в настоящее время является музыкантом и выступает под псевдонимом Софи Трильби. Если у маркиза не родится наследник мужского пола, линия дома Невиллов, маркизов Абергавенни угаснет с его смертью.

23 апреля 2000 года Кристофер Джордж Чарльз Невилл наследовал дяде, Джону Генри Ги Невиллу, 5-му маркизу Абергавенни, не оставившему наследника мужского пола. Он является пэром Соединённого Королевства как 6-й маркиз Абергавенни и 6-й граф Льюис и пэром Великобритании как 10-й граф Абергавенни и 10-й виконт Невилл. 

В настоящее время проживает в родовом имении Эридж-хаус в , в Восточном Суссексе. Некоторое время в его поместье в графстве Кент скрывался Джулиан Ассанж, затем нашедший убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Генеалогия

Примечания 

Кристофер
Маркизы Абергавенни